Двенадцать патриархов (; ):

 Двенадцать патриархов — 12 сыновей библейского Иакова (Израиля; ); родоначальники колен Израилевых, и от имени которых написаны завещания (I век до н. э.):
 Рувим (евр. Реуве́н) | Симеон (Шимон) | Левий (Леви) | Иуда (Иегуда́) | Иссахар | Завулон (Звулун) | Дан |  Неффалим (Нафтали́) | Гад | Асир (Ашер) | Иосиф (Иосеф) | Вениамин (Биньямин).
 «Двенадцать патриархов» — стих Григория Богослова (IV век).